Яновское кладбище:

 Яновское кладбище — кладбище во Львове, Украина.
 Яновское кладбище — кладбище в Новочеркасске, Россия.